

Persone 
clan Shiina – famiglia giapponese 
Eihi Shiina – attrice e modella giapponese
Ringo Shiina – cantautrice, musicista, compositrice e produttrice discografica giapponese
Karuho Shiina – fumettista giapponese
Shiina Yasutane – samurai giapponese del clan Shiina

Finzione 
Sakurako Shiina – personaggio della serie anime e manga Negima